Podrzecze ist der Name zweier Orte in Polen:

 Podrzecze (Piaski) in der Woiwodschaft Großpolen
 Podrzecze (Podegrodzie) in der Woiwodschaft Kleinpolen